Florence Miailhe (née en 1956), réalisatrice française. 
 Mireille Miailhe (1921-2010), artiste peintre, illustratrice française.